Дени́з Чакы́р (; род. 31 декабря 1981, Анкара) — турецкая актриса театра и кино, фотомодель.

Биография 
Дениз Чакыр родилась в Анкаре, Турция. Училась в государственной консерватории Хаджеттепе на факультете актёрского мастерства. После обучения работала в театре и кино, а также снималась в рекламе.

Экранный дебют актрисы состоялся в телесериале «Желание женщины», где также играл её преподаватель актёрского мастерства, известный актёр Джихан Унал.  

С 2006 по 2009 год Дениз снималась в популярном сериале «Листопад», который принёс ей известность на родине. В 2010 году за роль в этом сериале она получила премию турецкого телевидения имени Исмаила Джема в номинации «Лучшая актриса второго плана». 

Мировую известность актрисе принесла роль Шах-султан в историческом сериале «Великолепный век». Актриса сыграла хладнокровную сестру султана Сулеймана Великолепного, которая плетёт коварные интриги против его жены Хюррем. 

Актриса также известна своими театральными работами, в частности ролью в спектакле «Любовная лирика» по мотивам произведений Шекспира. За роли в спектаклях Cam и Aşk Sözleri, она была номинирована на престижные премии имени Садри Алышика и премию Афифе. 

В течение нескольких лет Дениз выступала в качестве фотомодели в сотрудничестве с фотографом Сердаром Гюзелем, кульминацией которого стала их совместная фотовыставка. В 2009 году она была приглашена в программу Окана Баюлгена «Рядовой гражданин». По мнению журнала Forbes Дениз Чакыр — одна из самых красивых и сексуальных женщин Турции, а от зрителей она получила титул «лучшая плохая девчонка».

В 2015 году Чакыр получила главную роль в криминальном сериале «Мафия не может править миром». Он был очень популярен у зрителей, а также получил высокие оценки от критиков. В третьем сезоне к актёрскому составу присоединилась актриса Мерьем Узерли, с которой Дениз снималась в сериале Великолепный век.

Личная жизнь 

С 2010 по 2013 год Дениз была в отношениях с турецким актёром Ибрагимом Челикколом, они расстались из-за измен актёра. 

С 2015 года актриса встречается с актёром Октаем Кайнарджа.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дениз Чакыр
 Дениз Чакыр

Выпускники Анкарской консерватории